Glacier National Park (Canadà) a British Columbia, Canadà.
 Glacier National Park (USA), a Montana, EUA.

Vegeu també 
 Glacier Bay National Park a Alaska, EUA.
 Parc Nacional Los Glaciares a l'Argentina